Zur DR-Baureihe Kö gehören zahlreiche Kleinlokomotiven, welche allesamt für den Rangierbetrieb konzipiert waren. Die Bezeichnung Kö ergab sich aus K für Kleinlokomotive und ö für ölbefeuert. Sie wurden entsprechend ihrer Leistung in zwei Gruppen eingeteilt:

 DR-Kleinlokomotive Leistungsgruppe I, bis 50 PS
 DR-Kleinlokomotive Leistungsgruppe II, über 50 PS

Ko
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)